NGC 4410 est une paire de galaxies située dans la constellation de la Vierge à environ 330 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Elle a été découverte par l'astronome britannique John Herschel en 1828.

La galaxie à l'ouest est PGC 40694 ou encore NGC 4410 NED01. Ses coordonnées sont  et . Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . La galaxie à l'est est PGC 40697 ou encore NGC 4410 NED02 . Ses coordonnées sont  et . Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . Étant donné les incertitudes sur ces distances, ces deux galaxies pourraient former une paire réelle de galaxies, mais elles pourraient aussi être à des dizaines de millions d'années-lumière l'une de l'autre. 

 Note. Lorsqu'on entre la requête "NGC 4410" dans la base de données NASA/IPAC, on obtient des valeurs des vitesses et de la distance qui sont beaucoup plus rapprochées de celles la galaxie NGC 4410 NED01 que de l'autre galaxie de la paire.

Ces deux galaxies sont listées comme faisant partie de l'amas de la Vierge sous les désignation VCC 904 et VCC 907, mais il s'agit d'une erreur, car les galaxies les plus lointaines de cet amas sont celles du groupe de NGC 4235 qui sont à une distance moyenne de 110 millions d'années-lumière. 

La galaxie IC 790 située à proximité sur la sphère céleste est parfois désignée comme NGC 4410C.

La base de données NASA/IPAC indique que PGC 40694 est une galaxie active de type Seyfert 3. La base de données Simbad identifie la galaxie PGC 40694 à NGC 4410 et note qu'il s'agit d'une galaxie LINER, c'est-à-dire une galaxie dont le noyau présente un spectre d'émission caractérisé par de larges raies d'atomes faiblement ionisés. Quant à PGC 40697, Simbad la désigne comme étant Mrk 1325B, une galaxie du catalogue de Markarian dont le noyau brille dans l'ultraviolet. Une recherche sur cette base de données pour Mrk  1325A ne retourne aucune résultat. On peut donc supposer que c'est PGC 40697 dont le noyau brille dans l'ultraviolet.

Supernova 
La supernova SN 1965A a été découverte dans NGC 4410 le  par l'astronome mexicain Enrique Chavira Navarrete. Le type de cette supernova n'a pas été déterminé.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 4410 sur le site du professeur C. Seligman

4410
Constellation de la Vierge
Galaxie spirale
Galaxie lenticulaire
Galaxie LINER
Galaxie active
Galaxie de Seyfert
Galaxie de Markarian
Objet céleste découvert en 1828
Objet céleste découvert par John Herschel